Mataperros es el nombre común de las siguientes plantas:

 Colchicum autumnale
 Ceropegia dichotoma
 Asperula cynanchica
 Digitalis thapsi